Gunungtugel (Kuripan)
 Gunungtugel (Sukoharjo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing